Rølvåg oder Rølvaag ist der Familienname folgender Personen:

 Mette Henriette Martedatter Rølvåg (* 1990), norwegische Saxophonistin und Komponistin
 Ole Edvart Rølvaag (1876–1931), norwegisch-amerikanischer Schriftsteller
 Sander Rølvåg (* 1990), norwegischer Curler